Schneckenburger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Schneckenburger (* 1960), deutsche Politikerin
 Erhard Schneckenburger (1894–1959), Abgeordneter im württembergischen Landtag
 Jakob Schneckenburger (1769–1841), Abgeordneter im württembergischen Landtag
 Manfred Schneckenburger (1938–2019), deutscher Kunsthistoriker 
 Matthias Schneckenburger (1804–1848), deutscher evangelischer Theologe
 Max Schneckenburger (1819–1849), deutscher Dichter
 Wilhelm Schneckenburger (1891–1944), deutscher General der Infanterie

Siehe auch: Schnekenburger